SFF är förkortning för:

 Skånes Fotbollförbund (sedan 1919)
 Svenska Frisksportförbundet (sedan 1935)
 Svenska Försäkringsföreningen (sedan 1875)
 Svensk Flyghistorisk Förening (sedan 1961)
 Sveriges FörfattarFörbund (sedan 1970)
 Sveriges FörfattareFörening (till 1970)
 Svenska Försäkringsföreningen (sedan 1875)
 Svenska Fallskärmsförbundet
 Svenska Fotografers Förbund (sedan 1895)
 Sveriges Filatelistförbund
 Sveriges Finansanalytikers Förening
 Svenska Fotbollförbundet (till 2002?)
 Small form factor, en term för mindre datorchassin och moderkort.
 Sveriges Förenade Filmstudios
 f d Samfundet För Fastighetsekonomi, se ASPECT
Svenska Faleristiska Föreningen (2017)